Уи́льям «Уи́лли» Янг (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Шотландии участник двух  (серебряные призёры в 1959, бронзовые призёры в 1962). .

Использовал «нетрадиционную» технику выката для броска камня: бросая камень правой рукой, выкатывался скользя не на левой ноге, как обычно для «праворукого» броска, а на правой.

Играл на позиции , был скипом команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (1962).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии